Тингитанская Мавретания () — провинция Римской империи, занимавшая север современного Марокко (с Сеутой и Мелильей).

Провинция учреждена в 42 году после смерти последнего мавретанского царя, Птолемея, по указу императора Клавдия, разделившему Мавретанию по реке Мулуя на две части — Кесарейскую (запад Алжира) и Тингитанскую (север Марокко). Утрачена в 420-х гг. в связи с нашествием вандалов.

Простиралась к югу от Геркулесовых столпов до Салы и Волюбилиса. Административным центром был город Тингис, давший название всей провинции. Другие значительные города — Волюбилис, Ликсус и Тамуда.

К 285 году южная граница провинции вернулась к реке Лукос по малоизученным причинам. Сала и Могадор, города на Атлантическом побережье, оставались единственными, сохранявшими связь с Римом и римскими провинциями. Перед приходом вандалов римская администрация покидает все города к северу от Лукоса кроме Сеуты. Вплоть до нашествия мусульман в Волюбилисе, Ликсусе и, возможно, в Сале остаются небольшие поселения.

Примечания 

Исторические области Африки
История Северной Африки
Древнее Средиземноморье
История Мавретании
Провинции Римской империи
42 год
Мавретания Тингитанская